Dhana bezeichnet:

 Dhana (Indien), Stadt im Sagar-Distrikt im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh
 Dhana Nanda (−321 v. Chr.), letzter Herrscher des Nandareiches
 Jebel Dhana (ICAO-Kennzeichen OMAJ), Flughafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Dhana, Jugendfantasyreihe der Autorin Tamora Pierce aus den 1990ern

siehe auch: Dana, Thana